Das World Pool Masters 2004 war die zwölfte Auflage eines jährlich veranstalteten Poolbillardturniers. Es fand vom 4. bis zum 5. September 2004 im Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, Niederlande statt und wurde vom Veranstalter Matchroom Sport organisiert und von PokerMillion.com gesponsert. 

Sieger des Turniers wurde der Deutsche Thomas Engert, der sich im Finale gegen seinen Landsmann Oliver Ortmann mit 8:6 durchsetzen konnte.

Regeln 

Für das World Pool Masters wurden 16 der besten Poolbillardspieler der Welt eingeladen. Gespielt wurde in der Poolbillardvariante 9-Ball.

Gespielt wurde mit Siegerbreak. Dabei stößt der Spieler an, der das vorherige Spiel gewonnen hat.

Turnierverlauf

Preisgelder 

Insgesamt wurden 62.000 US-$ ausgeschüttet.

Weblinks 
Turnierhomepage

2004
Poolbillardveranstaltung 2004
Billardturnier in Bergen (Noord-Holland)